Тишнов (), () — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Брно-пригород в 22 км к северо-западу от города Брно и 4 км западнее пгт Драшов недалеко от слияния рек Свратка и Лоучка.

Город административно разделен на пять районов: Хаянки (Hajanek), Хайек (Hajek), Ямне (Jamny), Пейшков (Pejschkow) и Тишнов (Tišnov).

Население 
Население — 9 258 человек (2020). Площадь — 17,13 км ².

История 
Первое упоминание о Тишнове встречается в 1233 году. С 1233 по 1782 год принадлежал цистерцианскому монастырю Porta Coeli (Врата небес). Сильно пострадал во время гуситских войн в 1428 году, а затем в годы Тридцатилетней войны.

В 1885 году была построена железная дорога, которая связывала город с Брно.

Города-побратимы 
  Молдава-над-Бодвоу, Словакия
  Середь, Словакия
  Сулеюв, Польша

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Тишнов

Города Южноморавского края